

Patronyme 
 Auguste Musin (1852-1923), artiste peintre belge ;
 François Musin (1820-1888),  peintre mariniste belge ;
 La rue Musin à Bruxelles ;
 Jean Musin (1924- ), comédien belge ;
 Linda Musin (1956- ), femme politique belge wallonne ;
 Louis Musin (1924-1981), écrivain et éditeur belge ;
 Ovide Musin (1854-1929), violoniste et compositeur belge.

Homonymie de patronyme